Укачин — алтайская фамилия. Известные носители:
 Укачин, Борис Укачинович (1936—2003) — алтайский писатель и поэт.
 Укачин, Расул Борисович (род. 1960) — российский актёр.